Personen
 Bass Reeves (1838-1910), Amerikaans US marshal
 David Wallis Reeves (1838-1900), Amerikaans componist
 Del Reeves (1932-2007), Amerikaans zanger
 Dianne Reeves (1956), Amerikaans zangeres
 George Reeves (1914-1959), Amerikaans acteur
 Jim Reeves (1923-1964), Amerikaans zanger
 Keanu Reeves (1964), Canadees acteur
 Melissa Reeves (1967), Amerikaans actrice
 Perrey Reeves (1970), Amerikaans actrice
 Ryan Reeves (1981), Amerikaans worstelaar
 Tony Reeves (1943), Brits bassist en muziekproducent
 Vic Reeves (1959), Engels komiek

 Geografie
 Reeves (Louisiana), plaats in de Verenigde Staten
 Reeves County, county in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 Reeve (doorverwijspagina)